Promontorium (lateinisch ‚Vorgebirge, Bergvorsprung‘) bezeichnet:

 Promontorium (Mittelohr), anatomische Struktur in der Paukenhöhle des Mittelohrs
 Promontorium (Kreuzbein), eine anatomische Struktur am Kreuzbein

Siehe auch:
 Promontory
 Vorgebirge
 Liste der Berge und Gebirge des Erdmondes #Kaps (Promontorium)